Медвеце може бити:

 Медвеце, насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Република Србија
 Медвеце (Липљан), насеље у општини Липљан, Косово и Метохија, Република Србија